Актор (, Aktor) в древногръцката митология може да се отнася за:
 Актор, син на Мирмидон, цар на Фтия
 Актор, син на Форбант, цар на Елида
 Актор, син на цар Деион, цар на Опус 
 Актор, син на Азей, герой от Орхомен, Беотия.. Дъщеря му Астиоха ражда в двореца на баща си деца от военния бог Арес.
 Актор, син на Посейдон
 Актор, син на Хипас, аргонавт
 Актор, син на Акаст, убит при лов по погрешка от Пелей
 Актор, другар на Еней

Други 
 Актор, изпълнително устройство

Източници 

Древногръцка митология
Древногръцки герои